Elasippo – personaggio della mitologia greca, uno dei dieci figli generati da Poseidone e Clito nel mito di Atlantide
 Elasippo – personaggio della mitologia greca, un guerriero acheo nella guerra di Troia. Fu ucciso da Pentesilea
 Sant'Elasippo – martire cristiano